Hamburg European Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2020 z cyklu Hamburg European Open rozgrywany w dniach 21–27 września 2020 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 203 960 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Niemczech
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19